Korhorn (plaats), een gehucht in de gemeente Westerkwartier in de Nederlandse provincie Groningen
 Korhorn (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen